Сезон 2018/2019 для футбольного клуба «Реал Мадрид» считается 115-м в своей истории, а также 88-м в Примере — высшем дивизионе в системе футбольных лиг Испании.

Команда

Форма 
 Поставщик:  / Спонсор:

Тренерский штаб

Текущий состав 

Статистика выступлений в официальных матчах приведена по состоянию на 22:00 (UTC) 19 мая 2019 года.Источники: Real Madrid C.F. и Scoresway.

Трансферы

Пришли в клуб 

 
↓ Вернулись из аренды

 Общие расходы:  € 162 500 000.

Ушли из клуба 

† Ушли на правах свободного агента.
 Общие доходы:  € 112 000 000.

Игроки в аренде

Предсезонные и товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов 

По традиции, очередную предсезонку «Реал Мадрид» провёл за океаном, на Восточном побережье США, где принял участие в Международном кубке чемпионов. Оппонентами на данном турнире выступили английский «Манчестер Юнайтед», а также итальянские «Ювентус» и «Рома».

Кубок Сантьяго Бернабеу 

После возвращения из американского турне в Мадриде был организован символический матч за Кубок Бернабеу. На этот раз в качестве соперника был приглашён другой итальянский клуб, «Милан». Розыгрыш был приурочен к 60-летию финала Кубка чемпионов между этими командами, тогда поединок завершился со счётом 3:2 в пользу «сливочных».

Соревнования

Примера Дивизион

Турнирная таблица

Статистика

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании  

Согласно установленному регламенту, «Реал Мадрид» начнёт свои выступления в этом турнире, начиная с 1/16 финала.

1/16

1/8

1/4

Полуфинал

Лига чемпионов УЕФА 

«Реал Мадрид» в текущем сезоне автоматически квалифицировался в групповую стадию как победитель предыдущего розыгрыша. Досрочно вышел в 1/8 финала после гостевой победы над «Ромой» в матче 5-го тура.

Групповой этап

Плей-офф 

1/8

Суперкубок УЕФА 

В поединке за Суперкубок УЕФА впервые в истории турнира сошлись два клуба из Мадрида — «Реал» (выиграл Лигу чемпионов) и «Атлетико» (выиграл Лигу Европы). 

В итоге, первый трофей сезона достался «матрасникам», которые сумели одержать верх над соперником в экстра-таймах. А лучшим игроком этого матча был признан форвард «Атлетико» Диего Коста, оформивший дубль.

Клубный чемпионат мира 

«Реал Мадрид» примет участие в Клубном чемпионате мира, будучи представителем УЕФА и как победитель Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Статистика сезона

Общая

Бомбардиры 

В графе «Другие» указаны матчи за Суперкубок УЕФА и Клубного чемпионата мира.

«Сухие» матчи 

В графе «Другие» указаны матчи за Суперкубок УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2018/2019
Реал Мадрид